E82 oder E 82 steht für:
 BMW E82, ein PKW-Modell
 Enercon E 82, eine Windenergieanlage des Herstellers Enercon
 Europastraße 82, eine Fernstraße von Porto in Portugal nach Tordesillas in Spanien

E82